Leibnitz heißen folgende geographischen und astronomischen Objekte:
 Leibnitz, Stadt in der Steiermark
 Leibnitz (Gemeinde Magdalensberg), Ortsteil von Magdalensberg in Kärnten
 Bezirk Leibnitz, politischer Bezirk der Steiermark, Österreich
 Grube Leibnitz, eine ehemalige Buntmetallerz-Grube in Rösrath
 Kloster Leibnitz, Steiermark
 Leibnitz (Mondkrater), ein Mondkrater

Leibnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Leibnitz (Karl August Leibnitz; 1773–1851), deutscher Opernsänger (Tenor), Chorleiter und Theaterschauspieler, verheiratet mit Christine L.
 Christine Leibnitz (Katharina Christine Nicola; 1783–1839), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin (Sopran)
 Eberhard Leibnitz (1910–1986), deutscher Chemiker
 Emilie Leibnitz (Emilie Wilhelmine Florentine Leibnitz; verheiratete Braakmann; 1817–1894), deutsche Pianistin und Klavierlehrerin
 Friedrich III. von Leibnitz (Friedrich III. von Polheim; † 1338), Salzburger Erzbischof 
 Heinrich Leibnitz (1811–1889), deutscher Zeichner und Maler sowie Professor für Kunstgeschichte an der Universität Tübingen
 Heinz Maier-Leibnitz (1911–2000), deutscher Physiker
 Hermann Maier-Leibnitz (1885–1962), deutscher Eisen- und Industriebauer, Hochschullehrer
 Robert Leibnitz (1863–1929), deutscher Architekt
 Roman von Leibnitz († 1179), als Roman II. Bischof von Gurk
 Ruth Leibnitz (1928–2011), deutsche Bildhauerin
 Wolfgang Leibnitz (* 1936), deutscher Pianist

Siehe auch:
 Leibniz (Begriffsklärung)
 Leipnitz